Badagaun peut faire référence à :
 Badagaun, un village du Népal situé dans le district de Gulmi ;
 Badagaun, un village du Népal situé dans le district de Salyan.